Niemcy:
 Stromberg – dzielnica Oelde
 Stromberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Stromberg – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Osoby:
 Holger Stromberg – niemiecki kucharz
 Hunt Stromberg – amerykański producent filmowy
 Kyra Stromberg – niemiecka pisarka
 Jan Erik Strømberg – norweski skoczek narciarski

Inne:
 Stromberg – kraina geograficzna
 Stromberg – zamek
 Stromberg – typ gaźnika samochodowego

Zobacz też:
 Langenlonsheim-Stromberg
 Strohmberg
 Stromberg-Heuchelberg 
 Strömberg